Turniej olimpijski w piłce siatkowej mężczyzn podczas XXII Letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie był piątą edycją w historii i odbył się wyłącznie w halowej odmianie tej dyscypliny sportu. Turniej olimpijski rozegrano w dniach od 20 lipca do 1 sierpnia 1980 roku.

W turnieju startowało 10 reprezentacji. Reprezentacje podzielono na dwie pięciodrużynowe grupy, w których zespoły rozegrały ze sobą po jednym spotkaniu. Po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do półfinałów, po których rozegrano wielki finał i mecz o 3. miejsce. Zespoły, które zajęły miejsca 3-4 w swoich grupach walczyły o miejsca 5-8. Drużyny z ostatnich miejsc w grupach zagrały o miejsca 9-10.

Trzeci złoty medal igrzysk olimpijskich zdobyła reprezentacja ZSRR, która pokonała w finale reprezentację Bułgarii 3:1, a w całym turnieju nie doznała porażki (wygrała wszystkie 6 spotkań).

Drużyny uczestniczące 
Awans do turnieju olimpijskiego uzyskał z urzędu mistrz olimpijski. Pozostałe miejsca przeznaczone były dla mistrza świata, mistrzów poszczególnych kontynentów oraz dla dwóch najlepszych drużyn Światowego Turnieju Kwalifikacyjnego.

Hale sportowe 
 Minor Arena (Moskwa)
 Druzhba Multipurpose Arena (Moskwa)

Podział na grupy

Faza grupowa

Grupa A 
Tabela

Punktacja: zwycięstwo – 2 pkt; porażka – 1 pkt

Wyniki spotkań

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1-4

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 9. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Składy drużyn

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Piłka siatkowa na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1980